Коскино-2 — деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав Лющикской волости.

География 
Расположено на северной окраине райцентра и городского поселения Бежаницы.

Население 
 
Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 53 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района